Murkowski puede referirse a:

 Frank Murkowski, político estadounidense, senador por Alaska y gobernador de este estado; o
 Lisa Murkowski, política estadounidense, hija del anterior y también senadora por Alaska.